Farragut peut se référer à :

Patronyme 

 David Farragut (1801-1870), le premier amiral américain.
 , un officier américain.
 , un joueur de football américain.

Toponyme 

 Farragut, une ville du comté de Fremont, en Iowa, aux États-Unis.
 Farragut, une ville du Tennessee.

Autres 
 , deux classes de destroyers de la Marine américaine.
 Farragut, personnage créé par Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers.